Lignières kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lignières-Sonneville – kommun i departementet Charente, 
 Lignières-Orgères, – kommun i departementet Mayenne,  
 Lignières-en-Vimeu – kommun i departementet Somme,  
 Lignières-de-Touraine – kommun i departementet Indre-et-Loire,  
 Lignières-Châtelain – kommun i departementet Somme,  
 Lignières, Aube – kommun i departementet Aube, 
 Lignières, Loir-et-Cher – kommun i departementet Loir-et-Cher,  
 Lignières, Cher – kommun i departementet Cher, 
 Lignières, Somme – kommun i departementet Somme, 
 Lignières-la-Carelle – kommun i departementet Sarthe, 
 Lignières-sur-Aire – kommun i departementet Meise,

Schweiz 

 Lignières, Schweiz, ort och kommun, Neuchâtel,